Миролю́бовка () — село,
Миролюбовский сельский совет,
Синельниковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224884901. Население по переписи 2001 года составляло 726 человек.

Является административным центром Миролюбовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Андреевка,
Новый Посёлок,
Новочерниговское,
Партизаны и
Терса.

Географическое положение 
Село Миролюбовка находится на берегу реки Средняя Терса,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Котляровское,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Андреевка.

История 
 Вблизи села исследованы курганы кочевников XI—XIII веков.
 Село основано во второй половине XIX века.
 В 1946 г. хутор Кильман переименован в село Миролюбовку.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Миролюбовский аграрный профессиональный лицей.
 Амбулатория.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания